Чемпионат Чехии по футболу 2001/2002 годов — 9-й сезон чемпионата Чехии по футболу. Чемпионат начался 28 июля 2001 года, а завершился 10 мая 2002. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 590 мячей. Футбольный клуб «Слован Либерец» стал чемпионом Чехии в 1-й раз.

Турнирная таблица 

1 «Славия» (Прага) получила право выступать в Кубке УЕФА, как победитель кубка Чехии.
2 «Сигма» получила право выступать в Кубке УЕФА, как победитель конкурса рейтингов «фэйр-плей».
3 «Дрновице» был отправлен в Моравско-Силезскую футбольную лигу (Третья лига) из-за финансовых проблем.

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 7 голов
 «Марила» (Пршибрам) — «Баник» (Острава) — 2:5
 «Славия» (Прага) — «Дрновице» — 4:3
 «Славия» (Прага) — «Опава» — 5:2
 «Теплице» — «Градец-Кралове» — 4:3
 Самая крупная победа в гостях: 5 голов
 «Градец-Кралове» — «Спарта» (Прага) — 0:5
 Самая крупная победа дома: 6 голов
 «Спарта» (Прага) — «Ставо Артикел (Брно)» — 6:0

Ссылки 
 Сезон 2001/02 на официальном сайте Первой лиги
 Статистика www.rsssf.com
 Статистика на www.fotbal.cz

2001/2002
Чехия
Чехия
Спорт в Чехии в 2001 году
Спорт в Чехии в 2002 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002